Фаш-Тюмени́ль () — коммуна во Франции, регион О-де-Франс, департамент Нор, округ Лилль, кантон Фаш-Тюмениль. Пригород Лилля, расположен в 5 км к югу от центра города. В 1 км от центра коммуны находится железнодорожная станция Роншен линии Париж-Лилль.

Население (2017) — 17 835 человек.

Экономика 
Структура занятости населения:

 сельское хозяйство — 0,4 %
 промышленность — 3,3 %
 строительство — 4,8 %
 торговля, транспорт и сфера услуг — 60,8 %
 государственные и муниципальные службы — 30,7 %

Уровень безработицы (2017) — 14,9 % (Франция в целом — 13,4 %, департамент Нор — 17,6 %). 
Среднегодовой доход на 1 человека, евро (2017) — 20 740 (Франция в целом — 21 110, департамент Нор — 19 490).

Демография 
Динамика численности населения, чел.

</center>

Администрация 
Пост мэра Фаш-Тюмениля с 2020 года занимает Патрик Пруази (Patrick Proisy). На муниципальных выборах 2020 года возглавляемый им левый список одержал победу в 1-м туре, получив 53,02 % голосов.

Города-побратимы 
  Каттолика, Италия
  Штольберг, Германия
  Сент-Неотс, Великобритания
  Науса, Греция
  Тинкаре, Мали
  Адамош, Румыния

См. также 
 Коммуны департамента Нор

Ссылки 
 Национальный институт статистики
 Результаты муниципальных выборов 2020 года

Города Нор — Па-де-Кале
Коммуны департамента Нор